Sirozythiella är ett släkte av svampar. Sirozythiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirozythiella